Filip Adamović – cestista bosniaco
 Goran Adamović – calciatore serbo
 Marko Adamović – calciatore serbo
 Miloš Adamović – calciatore serbo
 Nenad Adamović – calciatore serbo
 Zdenko Adamović – allenatore di calcio ed ex calciatore croato